Der Neuköllner FC Rot-Weiß ist ein deutscher Fußballclub aus Berlin. Heimstätte des Clubs ist die Sportanlage Maybachufer, welche 3000 Zuschauern Platz bietet. In der Vergangenheit nutzte der NFC die Werner-Seelenbinder-Kampfbahn.

Verein 
Der NFC Rot-Weiß wurde 1932 unter der Bezeichnung Neuköllner FC Arsenal gegründet. Bereits ein Jahr später wurde der Club dem Neuköllner TV Friesen angeschlossen, blieb bis Ende des Zweiten Weltkrieges auf sportlicher Ebene aber stets unterklassig.

1945 wurde der Verein aufgelöst, 1949 als SC Rot-Weiß Neukölln wiedergegründet und 1953 in Neuköllner FC Rot-Weiß (ab 2002 NFC Rot-Weiss Berlin) umbenannt. Die sportlich erfolgreichste Zeit der Neuköllner waren die siebziger Jahre. In der Spielzeit 1970/71 stiegen die Neuköllner erstmals in die Amateurliga Berlin auf. In der Auftaktsaison fuhr Rot-Weiß hinter dem BFC Preussen auf Anhieb die Vizemeisterschaft ein und stieg 1972 in die Regionalliga Berlin auf. Die damals zweithöchste deutsche Spielklasse erwies sich für den NFC allerdings als eine Nummer zu groß. Mit lediglich sieben Saisonpunkten stieg der Club postwendend wieder in die Amateurliga ab.

Abgesehen vom einjährigen Intermezzo 1977/78 in der Amateuroberliga spielte der NFC anschließend ununterbrochen bis 1990 in Berlins zweithöchster Spielklasse, der Landesliga (bis 1974 noch Amateurliga). Die Rückkehr in die inzwischen nur noch siebentklassige Landesliga Berlins gelang danach nie mehr. 1997 schloss sich ein Großteil des aufgelösten Platznachbarn NSC Südstern-Azur dem Club an. Derzeitige Spielklasse ist die neuntklassige Kreisliga A Berlin.

Statistik 
 Teilnahme Regionalliga Berlin: 1972/73
 Teilnahme Amateurliga Berlin: 1971/72, 1973/74

Literatur 
 Hardy Grüne: Rot-Weiß Neukölln. In: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9, S. 339.

Einzelnachweise 

Fußballverein aus Berlin
Verein im Berliner Fußball-Verband
Berlin-Neukölln
Gegründet 1932